Kuri puede referirse a:

 El Kuri, un destructor Clase Momi de la Armada Imperial Japonesa.
 Kuri, el diablo según la mitología estonia, también llamado Kurat y Vanakuri.
 Kurī, nombre maorí para el perro polinesio.
 Walid Kuri, término usado para describir a alguien muy épico.
 Kuri, localidad en el departamento de Cochabamba, Bolivia.